Лауренциу Николае Корбу (; род. 10 мая 1994, Драгомирешти) — румынский футболист, защитник клуба КСА «Стяуа».

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды клуба «Урбан Титу». Летом 2015 года перешёл в бухарестское «Динамо».

7 декабря 2015 года защитник дебютировал в составе столичного клуба, выйдя в стартовом составе во встрече с «Петролулом». В сезоне 2015/16 Лауренциу провёл еще одну игру.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Киндия Тырговиште»
Игроки ФК «Стяуа» (2017)